Arboré peut désigner :
 un peuple d'Éthiopie, les Arborés
 une langue couchitique parlée par ce peuple, l'arboré

Voir aussi 
 Arbore, commune roumaine